Klimki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Klimki, village de la voïvodie de Lublin
 Klimki, village de la voïvodie de Mazovie
 Klimki, village de la voïvodie de Podlachie
 Klimki, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie